Sebastian Hofmüller ist der Name folgender Personen:
* Sebastian Hofmüller (Sänger) (1855–1923), deutscher Opernsänger
 Sebastian Hofmüller (Schauspieler) (* 1977), deutscher Schauspieler